Филипп Лабро (род. 27 августа 1936) — французский писатель, журналист и режиссёр. Работал на RTL, Paris Match, TF1 и Antenne 2 . Лауреат Prix Interallié, французской литературной премии, основанной в 1930 году, которая была ему присуждена за автобиографию «L'Étudiant étranger» в 1986 году.

В возрасте восемнадцати лет покинул Францию, чтобы учиться в университете Вашингтона и Ли в Вирджинии . Затем путешествовал по Соединенным Штатам. По возвращении в Европу стал репортёром. С 1960 по 1962 год, во время алжирской войны, Лабро был военным. Затем вернулся к журналистской деятельности. Во время освещения убийства Джона Кеннеди для французской газеты France-Soir встретил Джека Руби в Далласе за несколько дней до того, как тот застрелил Ли Харви Освальда; таким образом он был впоследствии официально допрошен Комиссией Уоррена. Он написал и снял много фильмов и был близким другом Жан-Пьера Мелвилля, как он вспоминает в документальном фильме «Код Мелвилля» 2008 года. С 1985 по 2000 год был директором программ на RTL, став вице-президентом станции в 1992 году.

В апреле 2010 года награждён Орденом Почётного легиона .

Избранная фильмография 
 Без видимых причин — с Жаном-Луи Трентиньяном (1971)
 Наследник — с Жаном-Полем Бельмондо (1973)
 Случайность и насилие — с Ивом Монтаном и Кэтрин Росс (1974)
 Частный детектив — с Жаном-Полем Бельмондо (1976)
 Преступление — с Клодом Брассером, Жаном-Луи Тринтиньяном и Жаном-Клодом Бриали (1983)
 Берег левый, берег правый — с Жераром Депардье, Натали Бэй и Кароль Буке (1984)

Примечания 

Выпускники Университета Вашингтона и Ли
Лауреаты премии «Интералье»
Командоры ордена Почётного легиона
Кинорежиссёры Франции
Персоналии:Монтобан
Почётные доктора Университета Вашингтона и Ли